Huizenjacht (Vlaanderen), voormalig televisieprogramma op VT4
 Huizenjacht (Nederland), televisieprogramma op SBS6 en Net5